El término La Thuile puede referirse a:

La Thuile, comuna francesa de la Savoya. 
La Thuile, localidad italiana del Valle de Aosta.
Lathuile, comuna francesa de la Alta Saboya.